League of Wales 2001/2002 był 10. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej w Walii. Sezon został otwarty 17 sierpnia 2001 r., a zakończył się 30 kwietnia 2002 r. Mistrzem po raz szósty został zespół .

Skład ligi w sezonie 2001/2002 
W lidze rywalizowało osiemnaście drużyn – siedemnaście z poprzedniego sezonu i jedna z Cymru Alliance:
 (mistrz Cymru Alliance), który zastąpił .
 uniknął spadku, ponieważ żadna z drużyn Welsh Football League Division One nie otrzymała licencji na grę w walijskiej Premier League.

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}
Źródło:.

Lista strzelców 

Źródło:.

Najlepsi w sezonie

Stadiony

Przypisy 

!
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Walii
2002 w Walii